Биксерол може да се односи на:

 Биксерол (Вијена), насељено место у Француској, у департману Вијена
 Биксерол (Златна обала), насељено место у Француској, у департману Златна обала